Skattjärn (Skatatjärn, Skatetjärn)kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skatetjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Skattjärnen, sjö i Hällefors kommun, 
Skatatjärnarna (Norsjö socken, Västerbotten, 722625-166578), sjö i Norsjö kommun, 
Skatatjärnarna (Norsjö socken, Västerbotten, 722654-166592), sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn